Arroyo del Medio bezeichnet:

 Arroyo del Medio (Río Paraná), Fluss in Argentinien (Grenze der Provinzen Santa Fe und Buenos Aires)
 Arroyo del Medio (Arroyo Grande), Fluss im Departamento Flores, Uruguay
 Arroyo del Medio (Arroyo Juan Fernández), Fluss in Uruguay
 Arroyo del Medio (Arroyo Chamizo), Fluss im Departamento San José, Uruguay
 Arroyo del Medio (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 Arroyo del Medio (Entre Ríos), Ort in Argentinien
 Arroyo del Medio (Misiones), Ort in Argentinien
 Barrio Arroyo del Medio, Ort in Argentinien (Provinz Santa Fe)